Das Damendoppel der French Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká, sie schieden jedoch im Halbfinale aus. Das Turnier gewannen die Italienerinnen Sara Errani und Roberta Vinci. Es war ihr elfter gemeinsamer Titel, der sechste allein in dieser Saison und für beide der erste Sieg bei einem Grand Slam überhaupt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2012